Big Bend kan avse:

Geografi

Swaziland 

 Big Bend, Swaziland, ort,  Lubombo,

USA 

 Big Bend, Wisconsin, en ort i Waukesha County, 
 Big Bend, Kalifornien, en ort i Shasta County, 
 Big Bend (South Dakota), en meander i floden Missouri, 
 Big Bend nationalpark, Texas,